De Loecker oder de Loecker ist der Familienname folgender Personen:

 Stéphane de Loecker (* 1959), belgischer Diplomat
 Stefan De Loecker (* 1967), belgischer Manager und seit dem 1. Januar 2019 Vorstandsvorsitzender der Beiersdorf AG